La stabilité caractérise un état qui ne peut être modifié sans apport extérieur.

Sciences et techniques

Astronomie et astrophysique 
 Critère de stabilité de Toomre
 Dernière orbite circulaire stable

Automatique et analyse numérique 
 Stabilité numérique d'un algorithme (analyse numérique)
 Stabilité de Von Neumann
 Stabilité d'un schéma numérique pour la résolution d'un  système d'équations aux dérivées partielles
 Stabilité EBSB, (stabilité entrée bornée/sortie bornée) utilisé en automatique et en traitement du signal
 Stabilité de Liapounov utilisé en automatique pour l'étude des systèmes dynamiques
 Stabilité asymptotique : forme de stabilité d'un système dynamique utilisée en automatique
 Dans un automate cellulaire, une structure stable est un motif fini qui ne change pas d'une génération à l'autre.

Biologie et médecine 
 Stabilité écologique
 Stabilité de l'espèce

Chimie 
 Stabilité chimique
 Stabilité d'un vaccin : capacité de garder ses propriétés physiques, chimiques, biologiques, microbiologiques durant une durée de vie
 Stabilité d'un explosif
 Les stabilisants, ou stabilisateurs, sont une des catégories des additifs alimentaires, agissant comme texturant alimentaire.
 Stabilité thermique
 Stabilité d'une dispersion liquide
 Essai de stabilité au stockage d'une peinture routière

Électronique 
 Stabilité des circuits oscillants
 Stabilité des filtres linéaires

Informatique 
 Version stable d'un logiciel
 Problème du stable maximum

Ingénierie 
 Stabilité des réseaux électriques
 Stabilité des constructions
 Stabilité des structures
 Théorie des lobes de stabilité
 Essai de stabilité au tamis
 Essai de stabilité à la chaleur d'un enduit à chaud
 Stabilité dimensionnelle d'un matériau

Mathématiques 
 En théorie des graphes, un stable est un ensemble de sommets deux à deux non adjacents.
 Stabilité de Liapounov
 Sous-espace stable
 Théorie de la stabilité
 Tri stable
 Stratégie évolutivement stable
 Courbe stable
 Variété stable
 Loi stable
 Problème des mariages stables
 Conjecture des familles stables par unions
 Loi géométrique stable
 Polytope des stables

Météorologie 
 Atmosphère stable, état de l'atmosphère où tout déplacement vertical ou horizontal d'une particule d'air la ramènera vers sa position originale.
 Indice de stabilité de Showalter

Physique 
 Isotope stable
 Îlot de stabilité
 Limite de stabilité
 Vallée de stabilité
 Stable-Fluids est une méthode de simulation de fluide (MFN).
 Réacteur à sels stables

Transports 
 Stabilité aérodynamique (statique et dynamique)
 Stabilité du navire
 Stabilité spirale
 Contrôle électronique de stabilité
 Stabilité longitudinale d'un avion
 Expérience de stabilité

Sciences humaines et sociales

Démographie 
 Population stable
 Population quasi stable
 Population semi-stable

Économie 
 Stabilité monétaire
 Stabilité financière
 Établissement stable

Science politique 
 Théorie de la stabilité hégémonique

Culture et société

Politique et géopolitique 
 
 Pacte de stabilité et de croissance
 Mécanisme européen de stabilité
 Mécanisme européen de stabilité financière
 Programme de stabilité
 Traité européen sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
 Conseil de stabilité financière
 Fonds européen de stabilité financière
 Haut Conseil de stabilité financière
 Union pour le développement, la stabilité et la paix (Assemblée de la Polynésie française)
 Comité de stabilité financière (Belgique)
 Mouvement national pour la stabilité et le progrès (Bulgarie)

Articles connexes 
 Métastabilité